A 721-es jelzésű elővárosi autóbusz Érd és Budapest között közlekedett a Balatoni út és a Sasadi út érintésével. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás||18
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kelenföldi autóbuszgarázs||17
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Sasadi út||16
|align=left| 
|-
|3|| Budapest, Keserűvíz forrás||15
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Régi vám||14
|align=left|
|-
|5|| Budapest, Antalháza||13
|align=left|
|-
|6|| Budapest, Budatétény benzinkút||12
|align=left|
|-
|7|| Budapest, Memento Park||11
|align=left|
|-
|8|| Budapest, Diósárok||10
|align=left|
|-
|9|| Budapest, Lőtér||9
|align=left|
|-
|10|| Budapest, Diótörő utca||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|11|| Diósd, törökbálinti elágazás||7
|align=left|
|-
|12|| Diósd, Sashegyi út||6
|align=left|
|-
|13|| Diósd, Gyár utca||5
|align=left|
|-
|14|| Érd, Muskátli utca||4
|align=left|
|-
|15|| Érd, Fürdő utca||3
|align=left|
|-
|16|| Érd, Sárvíz utca||2
|align=left|
|-
|17|| Érd, Erika utca||1
|align=left|
|-
|18|| Érd, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|Érd alsó: Érd felső: 
|}

Források 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Érd megszűnt autóbuszvonalai
Diósd megszűnt autóbuszvonalai